El Serrat d'en Magret és una muntanya de 876,7 metres del límit dels termes comunals d'Arles i dels Banys d'Arles i Palaldà, tots dos a la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord. Es troba a la zona occidental del terme dels Banys d'Arles, a l'antic terme de Montalbà, i a l'oriental del d'Arles. És a prop i a l'oest de la capella de Santa Engràcia.

Referències 

Muntanyes d'Arles
Muntanyes dels Banys d'Arles i Palaldà